Sağmalcılar peut désigner :

Toponymes

Sağmalcılar : un quartier du district de Bayrampaşa à Istanbul ;
 Sağmalcılar : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul ;
 Prison de Sağmalcılar : une ancienne prison à Istanbul fermée en .

Homonymie de toponyme